Parot ist der Familienname folgender Personen: 

 Jean-François Parot (1946–2018), französischer Diplomat und Schriftsteller
 Samuel Parot (* 1963), chilenischer Springreiter 

Siehe auch:
 Parrot